Eternity kan syfta på:

 Eternity (album av Anathema) – ett musikalbum utgivet 1996 av den brittiska musikgruppen Anathema
 Eternity (album av Elisabeth Andreassen) – ett samlingsalbum från 1996 av den norska sångerskan Elisabeth Andreassen
 Eternity (Kamelot album) – den amerikanska power metal-gruppen Kamelots debutalbum
 Eternity (Freedom Call album)
 Eternity – ett norskt bidrag i Norsk Melodi Grand Prix 1996, se I evighet
 Eternity (musikalbum av Alien) – ett musikalbum av Alien